Uribarri est un toponyme et un prénom féminin basque. 

Uribarri est composé de uri (ville) et barri (nouvelle) et qui signifie « nouvelle ville ».  est une variante espagnole.

Toponyme

Communauté autonome du Pays basque 
 Uribarri, elizate de la municipalité d'Aramaio dans la province d'Alava ;
 Uribarri,  de Bilbao et un quartier de ce dernier ; 
 Uribarri, quartier d'Arrankudiaga ;
 Uribarri, quartier d'Arrasate ;
 Uribarri-Kuartango, commune de la municipalité de Kuartango dans la province d'Alava ;
 Uribarri, quartier d'Oñati ;
 Uribarri, une gare de la Ligne 3 du métro de Bilbao ;
 Uribarri-Zabaleta, quartier de Nabarniz ;
 Uribarri, quartier de Zeberio, dans la province de Biscaye.

Prénom

Voir aussi 
 
 
 
 Liste de prénoms basques

Références 

Prénom basque féminin
Prénom féminin
Toponymie basque